Ерсен Каназирев е български възрожденски деец от Мехомия.

Биография 
Ерсен Каназирев е роден в XVIII век в Мехомия, тогава в Османската империя. Ерсен Каназирев е сред първите грамотни хора в града, учил при пътуващите монаси от Рилския манастир. Виден училищен и църковен деец в Мехомия, баща на Тодор Каназирев и дядо на Никола Каназирев.

Родословно дърво

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Каназиреви